Креловице могу бити:

 Креловице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Креловице (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република